CLC steht für:
 Campaign Legal Center, überparteiliche Wahlkontroll-Organisation in den USA
 Chinese Labour Corps, chinesische Arbeitskräfte für die Alliierten im Ersten Weltkrieg
 Coburger Landsmannschafter-Convent, siehe Allgemeiner Landsmannschafts-Convent
 Content-Lifecycle, die Lebensphasen von Inhalten eines Dokuments
 Controlled Language Checker, Prüfsoftware für Kontrollierte Sprache
 CORINE Land Cover einem Projekt zur Erfassung der Flächennutzung der Europäischen Union
 Mercedes-Benz CL 203, ein Sportcoupé von Mercedes-Benz
 Cockborne, Lehucher et da Costa, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 CLC (Band), südkoreanische Girlgroup
Canadian Locomotive Company, ehemaliger kanadischer Hersteller von Lokomotiven

Clc steht für:
 Chloridkanal in der Zellbiologie

clc steht für:
 Chilcotin (Sprache) (ISO-639-3-Code), athapaskische Sprache

Abkürzung